Vaulnaveys kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vaulnaveys-le-Bas, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Vaulnaveys-le-Haut, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,